Dos personas llamadas Silvio son honradas como santos por la iglesia católica:

 Silvio el mártir, decapitado en 302;
 Silvio de Tolosa, obispo de esta ciudad, que impulsó la construcción de su catedral (m. ca. 400).